Um arranjo 0-4-2 na Classificação Whyte para locomotivas a vapor é da seguinte forma organizada: não possui rodas líderes, sendo quatro motorizadas e duas destracionadas. As locomotivas 0-4-2 são tipicamentes chamadas de tanques motor, que é observada pela adição da letra T no final da notação, 0-4-2T.

Embora que nenhuma tenha sido construída nos EUA, a Athearn empresa de brinquedos do hobby de ferreomodelismo fez para a ferrovia NWRR um modelo em escala HO (1:87 = + ou - 22cm), com o nome de "Little Monster".

Outras equivalências da classificação são:

Classificação UIC: B1 (também conhecida na Classificação Alemã e na Classificação Italiana)
Classificação Francesa: 021
Classificação Turca: 23
Classificação Suíça: 2/3

Curiosidade 
Na Alemanha a primeira locomotiva construida no país era uma 0-4-2.

Referência 
 Wikipédia em inglês

Locomotivas a vapor
Classificação de locomotivas a vapor
0-4-2
Locomotivas 0-4-2